Gilg ist eine Variante des männlichen Vornamens Ägidius.

Gilg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gilg (* 1956), deutscher Mathematiker
 Arnold Gilg (1887–1967), Schweizer christkatholischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Candice Gilg (* 1972), französische Freestyle-Skierin
 Emmeram Gilg (1887–1973), deutscher katholischer Priester, Abt der bayerischen Benediktinerabtei Weltenburg
 Ernst Friedrich Gilg (1867–1933), deutscher Botaniker
 Karl Gilg (1901–1981), tschechoslowakisch-deutscher Schachmeister
 Otto Gilg (1891–1976), Schweizer christkatholischer Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Peter Gilg (1922–2006), Schweizer Politologe
 Youri Gilg (* 1970), französischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Gilgen